Consoli imperiali romani (33 a.C.-192 d.C.)
Consoli imperiali romani (193-541 d.C.)